Canonamana ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Cañonamaña : localité de la paroisse civile de Marawaka dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas ;
 Cañonamaña : localité de la paroisse civile de Mavaca dans la municipalité d'Alto Orinoco dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme